Супрунович - фамилия:

 Супрунович Александр Васильевич (род. 1943) — доктор философии (Украина), действительный член (академик) Крымской академии наук.
 Супрунович, Борис Павлович (1933—2015) — советский и российский учёный.

См. также 
 Супрун
 Супрунов